American Funds () — американская инвестиционная компания состоящая из около 100 инвестиционных фондов. Является дочерней компанией Capital Group Companies. 

Размер активов под управлением — $1,3 трлн на 30 июня 2017 года.

История 
Компания American Funds была основана в 1931 Джонатом Беллом Лавлейсом в Лос-Анджелесе штат Калифорния.

Деятельность 
American Funds предлагает частным инвесторам инвестировать в разнообразные фонды компании: взаимные фонды, хедж фонды, торгуемые на бирже фонды. Компания также оказывает услуги по управлению пенсионными счетами IRA 401(k), счетами на оплату обучения CollegeAmerica 529.

Growth Funds 
 AMCAP Funds (AMCPX)
 EuroPacific Growth Fund (AEPGX)
 The Growth Fund of America (AGTHX)
 The New Economy Fund (ANEFX)
 New Perspective Fund (ANWPX)
 New World Fund (NEWFX)
 SMALLCAP World Fund (SMCWX)

Growth-and-Income Funds 
 American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX)
 American Mutual Fund (AMRMX)
 Capital World Growth and Income Fund (CWGIX)
 Fundamental Investors Fund (ANCFX)
 International Growth and Income Fund (IGAAX)
 The Investments Company of America Fund (AIVSX)
 Washington Mutual Investors Fund (AWSHX)

Equity-Income Funds 
 Capital Income Builder (CAIBX)
 The Income Fund of America (AMECX)

Balanced Funds 
 American Balanced Fund (ABALX)
 American Funds Global Balanced Fund (GBLAX)

Bond Funds 
 American Funds Mortgage Fund (MFAAX)
 American Funds Inflation Linked Bond Funds (BFIAX)
 American High-Income Trust (AHITX)
 The Bond Fund of America (ABNDX)
 Capital World Bond Fund (CWBFX)
 Intermediate Bond Fund of America (AIBAX)
 Short-Term Bond Fund of America (ASBAX)
 U.S. Government Securities Fund (AMUSX)

Примечания

Ссылки 
 Сайт American Funds
 Сайт Capital Group Companies
Инвестиционные_компании_США